Осер () је насељено место у Француској у региону Бургоња, у департману Јон.

По подацима из 2011. године у општини је живело 35.534 становника, а густина насељености је износила 711,39 становника/-{km²}-.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Вормс
  Плоцк
  Вараждин
  Греве ин Кјанти
  Редич

Референце

Спољашње везе 

 
 Извор података: -{Insee}-
 Мапе и сателитски снимци:
 -{Google maps}-
 -{MSN}--ов атлас света

Департман Јон у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској